Występy w europejskich pucharach cypryjskiego klubu piłkarskiego Anorthosis Famagusta.

Wykaz spotkań pucharowych

1963–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Anorthosis Famagusta
Cypryjskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach